Amerikai Egyesült Államok
Vernoy (New Jersey)
 Franciaország
Vernoy (Franciaország)